Manche [manš] může znamenat:
 Lamanšský průliv, La Manche
 Manche (departement) v severní Francii